Das Patrozinium der Heiligen Felix und Regula, der Stadtpatrone von Zürich, tragen folgende Kirchengebäude:

in Deutschland:
 St. Felix und Regula (Rheinfelden-Nollingen)
 St. Felix und Regula (Schwarzenbach), siehe Wangen im Allgäu #Religionen
 St. Felix und Regula (Zogenweiler), siehe Zogenweiler #Pfarrkirche St. Felix und Regula

in der Schweiz:
 St. Felix und Regula (Thalwil)
 St. Felix und Regula (Wattwil)
 St. Felix und Regula (Zürich-Hard)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)